Металлострой — посёлок городского типа в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
 Металлострой — остановочный пункт на главном ходу Октябрьской железной дороги.
 Металлострой — Моторвагонное депо «Санкт-Петербург — Московское» (ТЧ-10 «Металлострой»).